Елдышев — славянская фамилия, имеет женскую форму Елдышева:

 Елдышев, Анатолий Алексеевич (1922—1943) — лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Елдышев, Анатолий Петрович (1922—1992) — военный лётчик, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Елдыш